

Sigle 
 Scuola ferrarese di Diritto
 Senza fissa dimora
 Società anonima per la Ferrovia delle Dolomiti (SFD)

Codici 
 SFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Fernando de Apure (Venezuela)